

Musica
Glory Days – singolo di Bruce Springsteen del 1985
Glory Days – singolo di Just Jack del 2007
Glory Days – album dei The Amity Affliction del 2012
Glory Days – album delle Little Mix del 2016

Televisione
Glory Days – film per la televisione statunitense diretto da Robert Conrad del 1988
Glory Days – serie televisiva statunitense trasmessa nel 1990
Demon Town (Glory Days) – serie televisiva statunitense trasmessa nel 2002